Агбулаг:

 Агбулаг — село в Ходжавендском районе Азербайджана

 Агбулаг — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Мартунинском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжавендском районе Азербайджана
 Агбулаг — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжалинском районе Азербайджана

Примечания